La Confraternita di Misericordia di San Sosti  è un'associazione di volontariato operante prevalentemente nel settore sanitario e della Protezione Civile ma è anche attivamente impegnata nei servizi sociali e nell'assistenza agli anziani ed ai bisognosi.

Storia 
L'associazione nasce a San Sosti nel 2002, dopo che circa cinquanta sansostesi avevano seguito a San Marco Argentano il Corso di Formazione per Volontari del Soccorso di Primo Livello della Confraternita delle Misericordie d'Italia.

Appena un anno e con l'acquisto della prima Ambulanza, la Sezione della Misericordia di San Sosti ha già svolto diverse attività che mostrano il volto caritatevole e solidale dei Confratelli, quali il Trasporto Sanitario e le attività di prevenzione.

Nell'estate 2009 l'associazione ottiene finalmente la propria Autonomia, nasce così la Misericordia di San Sosti, iscritta al N° 905 dell'Albo nazionale della Confraternita, che inizia a svolgere il Servizio Sanitario nel Santuario del Pettoruto.

Note

Collegamenti esterni 

 Il Sito Web della Misericordia di San Sosti 

Associazioni di volontariato